Пито:

Эпоним
 Трубка Пито — прибор для измерения динамического напора текущей жидкости или газа.

Фамилия
 Пито, Анри (1695—1771) — французский инженер-гидравлик.
 Пито, Эрик (род. 1952) — французский хоккеист на траве.

См. также 
 Пейто
Pytho